

Classifica

Risultati 

Nota: la  ha giocato le sue partite casalinghe in Algeria e in Tunisia a causa della guerra civile libica.

Collegamenti esterni